Дже́йсон Не́льсон Ро́бардс-мла́дший (; 26 июля 1922, Чикаго, Иллинойс, США — 26 декабря 2000, Бриджпорт, Коннектикут, США) — американский актёр, считавшийся одним из лучших исполнителей ролей в пьесах Юджина О’Нила. Обладатель двух премий «Оскар» в номинации «Лучший актёр второго плана» — является единственным актёром в истории мирового кинематографа, получившим эту награду два года подряд.

Биография 
Родился в семье голливудского актёра второго ряда. Во время Второй мировой войны с отличием служил во флоте, в том числе находился на Пёрл-Харборе во время нападения японцев в 1941 году. Был награждён несколькими медалями. После войны долгое время не мог найти своё призвание, пока в 1959 году к нему не пришёл успех в бродвейских постановках пьес О’Нила. В 1961—1969 годах состоял в браке с актрисой Лорен Бэколл.

Робардс был удостоен двух «Оскаров» подряд за роли второго плана в фильмах «Вся президентская рать» (1976) и «Джулия» (1977), однако широкой публике более знаком по роли бывшего бандита Шайенна в культовом вестерне Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе» (1968).

Помимо «Оскара», актёр удостоился всех основных актёрских премий англоязычного мира — «Тони», «Эмми» и прочих, а также приза Каннского кинофестиваля за 1962 год.

В 1970-е годы у Робардса усугубились проблемы с алкоголем. В 1972 году он попал в серьёзную аварию, от которой долго оправлялся. Среди его последних картин — «Филадельфия» (1993) и «Магнолия» (1999).

В 1982 году Робардс вместе с Миком Джаггером был приглашён Вернером Херцогом на главную роль в эпическом «Фицкарральдо», но из-за проблем со здоровьем вынужден был покинуть Перу, где проходили съёмки. Снятые с его участием сцены были пересняты, заглавная роль досталась Клаусу Кински. О своих впечатлениях от работы с немецким режиссёром Робардс рассказал в документальной ленте «Бремя мечты».

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Лауреаты премии Obie
Похороненные в Коннектикуте
Жители «Дакоты»
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Лауреаты премии Лиги драмы